Asemissen ist der Familienname folgender Personen.

 Oskar Asemissen (1844–1900), deutscher Jurist und Politiker
 Hermann Asemissen (1889–1965), deutscher Übersetzer (Vater von Hermann Ulrich Asemissen)
 Hermann Ulrich Asemissen (1920–2006), deutscher Kunsthistoriker (Sohn von Hermann Asemissen)